BRCA peut faire référence à :
 BRCA, service de renseignements et d'actions clandestines de la France libre ;
 un des gènes impliqués dans le développement du cancer du sein :
 BRCA1,
 BRCA2.

Voir aussi 
 Brca, village du sud du Monténégro situé dans la municipalité de Bar.